Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1882 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw in fünf Sätzen gegen seinen Bruder Ernest, der sich zuvor im All-Comers-Finale gegen Richard Taswell Richardson durchgesetzt hatte.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9.

Herreneinzel
1882